Иван Артёмович Тимченко (; 3 марта 1939, село Калиновка, ныне Покровского района Днепропетровской области — 12 августа 2020) — украинский правовед, действительный член Национальной академии правовых наук Украины, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины. С 19 октября 1996 года по 18 октября 1999 года занимал должность Председателя Конституционного Суда Украины.

Биография 
Окончил училище механизации сельского хозяйства, сельскохозяйственный техникум. Работал трактористом, механиком колхоза.

В 1967 году окончил юридический факультет Киевского государственного университета. Работал старшим редактором редакции журнала «Советское право».

С 1971 года — аспирант, научный сотрудник, учёный секретарь Института государства и права АН УССР.

В 1990—1991 годах работал помощником Председателя Верховного Совета УССР. С 1991 года возглавлял Юридическую службу (Управление) Администрации Президента Украины.

В сентябре 1996 года Указом Президента Украины назначен судьёй Конституционного Суда Украины.

На специальном пленарном заседании Конституционного Суда Украины был избран Председателем Конституционного Суда Украины. Занимал этот пост с 19 октября 1996 года по 18 октября 1999 года.

После окончания трёхлетнего срока своих полномочий в качестве председателя снова стал рядовым судьёй Конституционного суда Украины; работал в КС до 2004 года.

В 2004—2008 годах — заведующий научной лабораторией, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института государственного строительства и местного самоуправления Академии правовых наук Украины.

С 2009 года — главный научный сотрудник отдела научно-правовых экспертиз (ныне — отдела связей с государственными органами и международными организациями Управления планирования и координации правовых исследований аппарата президиума Национальной академии правовых наук Украины (Киев).

Учёные степени и звания 
 Кандидат юридических наук;
 Академик Национальной академии правовых наук Украины.

Общественная деятельность 
 член Конституционной Ассамблеи Украины.
 был членом Конституционной комиссии Украины (1996),
 принимал участие в разработке проектов Конституции, Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» и многих других законодательных актов.
 член редакционной коллегии журнала «Право Украины»;
 внештатный консультант Комитета по вопросам правовой политики Верховной Рады Украины;
 член Конституционной Ассамблеи Украины, член комиссии по вопросам правосудия Ассамблеи.

Научное наследие 
Опубликовал более 80 научных трудов, среди которых:
 «Законотворча діяльність союзних республік у сфері державного управління» (1978),
 «Економічне районування і адміністративно-територіальний поділ союзної республіки» (1983),
 «Конституційні права і обов’язки радянських громадян» (у співавт., 1985),
 «Органи державної влади України» (у співавт., 2002),
 «Правова система України: історія, стан та перспективи: У 5 т. Т. 2» (у співавт., 2008).

Награды 
 Заслуженный юрист Украины;
 Орден князя Ярослава Мудрого III, V и IV степеней (1997, 2004, 2021 (посмертно));
 Орден «За заслуги» III степени (2009);
 Гранд-офицер ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (4 ноября 1998 года, Литва);
 Почетная грамота Кабинета Министров Украины (2002);
 Почетная грамота Верховной Рады Украины (2003);
 Большой офицерский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2006);
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Украины» (2016).

Примечания

Источники 
 Сайт Конституционного Суда Украины
 Сайт Национальной академии правовых наук

Председатели Конституционного суда Украины
Юристы Украины
Правоведы Украины
Судьи Украины